SJQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sesheke (Zambia)